Bancang (Sale)
 Bancang (Tragah)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing